Натуральне число 1037
 1037 рік до нашої ери
 1037 рік нашої ери